Атлантропа — футуристический инженерный проект 1920-х годов немецкого архитектора , предполагавший осушение части Средиземного моря. Попыток воплотить проект не предпринималось, он так и остался чисто теоретическим.

Проект 
Зёргель предлагал перегородить гидроэлектрической дамбой Гибралтарский пролив и второй дамбой поменьше — перекрыть Дарданеллы. Целью проекта являлось производство огромного количества электрической энергии. Был также вариант, где вторая дамба соединяла Сицилию с Африкой. В результате уровень воды в Средиземном море понизился бы приблизительно на 100 метров. Таким образом предполагалось не только получать электроэнергию в изобилии, но и подавать опреснённую морскую воду в Сахару, чтобы она стала пригодна для сельского хозяйства. Европа и Африка стали бы одним континентом — Атлантропой, а вместо Средиземного моря появилось бы искусственное море — Сахарское. Кроме того, в экваториальной Африке предлагалось затопить бассейн реки Конго, создав Конголезское море, для улучшения местного климата.

У проекта Зёргеля были сторонники, хотя поддержка оказалась ограничена в основном архитекторами и специалистами из стран Северной Европы. Движение характеризовалось пацифизмом, неоколониализмом, евроцентризмом и игнорированием интересов территорий в Африке.

Вероятные последствия реализации проекта

Положительные 
 Дешёвая электроэнергия от ГЭС, установленных на Гибралтарском проливе и Дарданеллах
 Увеличение сухопутных территорий прибрежных государств
 Наземное транспортное сообщение между континентами
 Ирригация части Сахары

Негативные 

 Засухи в Европе в результате уменьшения испарения с поверхности моря
 Затруднение навигации по Суэцкому каналу
 Образование солончаковых пустынь на обнажившемся дне Средиземного моря, ухудшение экологической обстановки вследствие солёных ветров
 Повышение уровня Мирового океана до 10 метров
 Социальные проблемы жителей региона

Судьба проекта 
Когда проект был обнародован, он вызвал наибольшие протесты у жителей Южной Европы, которые не представляли свою жизнь без моря. В период правления нацистов в Германии Зёргелю было запрещено пропагандировать свой проект, так как он не нашёл одобрения у Гитлера. Однако по окончании войны Зёргель продолжал пропагандировать свой проект вплоть до своей смерти в 1952 году.

См. также 
 Аральская катастрофа
 Поворот китайских рек
 Поворот сибирских рек

Ссылки 

Неосуществлённые в Германии проекты
Мегаструктуры
Геополитика